Појам Марија Павловна може да се односи на:

 Марија Павловна (1786—1859) , кћерка Павла I
 Марија Павловна Мекленбурска, супруга Владимира Алексадровича
 Марија Павловна (1890—1958) , супруга Павла Александровича